Çayıralan (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Çayıralan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çayıralan